Sandy Hook henviser til forskellige geografiske områder:

 Sandy Hook, Kentucky – mindre by i Kentucky, USA.
 Sandy Hook, New Jersey – beliggende på kysten i New Jersey, USA.